Le psaume 55 peut désigner :
 le psaume 55 (54) : psaume 55 selon la numérotation hébraïque, psaume 54 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 56 (55) : psaume 56 selon la numérotation hébraïque, psaume 55 selon la numérotation grecque.